Mitsubishi Dion () — минивэн японской корпорации Мицубиси. Впервые был представлен на Токийском автосалоне в 1999 году. 25 января 2000 года начались продажи в Японии по цене ¥1,598,000–1,848,000. Построен на удлинённой платформе Lancer/Mirage. Название произошло от имени греческого бога Диониса.

(Источник: Facts & Figures 2000, Facts & Figures 2005, Facts & Figures 2007, Сайт Mitsubishi Motors)

Ссылки 

Dion
Автомобили 2000-х годов
Минивэны